Szédülés, az egyensúlyzavar érzése
Szédülés (1958), Alfred Hitchcock filmje
Szédülés (1990), Szász János filmje